Родри́геш () — португальская патронимическая фамилия от имени Родригу (). Соответствует испанской фамилии Родригес (). Известные носители:

 Родригеш, Амалия (1920—1999) — португальская певица.
 Родригеш, Бруну (род. 2001) — португальский футболист.
 Родригеш, Вашку да Гама (1909—1991) — португальский поэт.
 Родригеш, Гарри (род. 1990) — кабо-вердианский футболист.
 Родригеш, Жозе Мануэл де Бетанкур (1918—2011) — португальский политический и военный деятель, губернатор Португальской Гвинеи.
 Родригеш, Жорже Мануэл Феррейра (род. 1982) — португальский футболист.
 Родригеш, Жуан (род. 1971) — португальский яхтсмен, участник семи подряд Олимпийских игр (1992—2016)
 Родригеш, Тьягу (род. 1992) — португальский футболист.
 Родригеш Лопеш, Жуан, он же Луди Кисасунда (1931—2021) — ангольский политик и военный, директор службы госбезопасности DISA.
 Родригеш да Силва, Мануэл Бенту (1800—1869) — португальский кардинал.
 Родригеш душ Сантуш, Франсишку (род. 1988) — португальский политик.
 Родригеш да Кошта, Франсишку Жозе, известен как Коштинья (род. 1974) — португальский футболист, полузащитник, ныне тренер.
 Родригеш Сампаю, Антониу (1806—1882)  — португальский политический, государственный и дипломатический деятель.